Yinchuan (, kurz: ) ist die Hauptstadt des Autonomen Gebietes Ningxia der Hui-Nationalität in der Volksrepublik China und liegt am Oberlauf des Gelben Flusses. Der Name der Stadt bedeutet Silberstrom.

Administrative Gliederung 
Auf Kreisebene setzt sich Yinchuan aus drei Stadtbezirken, zwei Kreisen und einer kreisfreien Stadt zusammen. Das sind:
 Stadtbezirk Xingqing (兴庆区), 768 km², 390.000 Einwohner, Sitz der Stadtregierung;
 Stadtbezirk Jinfeng (金凤区), 290 km², 130.000 Einwohner;
 Stadtbezirk Xixia (西夏区), 987 km², 200.000 Einwohner;
 Kreis Yongning (永宁县), 1.295 km², 200.000 Einwohner, Hauptort: Großgemeinde Yanghe (杨和镇);
 Kreis Helan (贺兰县), 1.600 km², 180.000 Einwohner, Hauptort: Großgemeinde Xigang (习岗镇);
 Stadt Lingwu (灵武市), 4.639 km², 230.000 Einwohner.

Ethnische Gliederung der Gesamtbevölkerung Yinchuans (2000) 

Das Verwaltungsgebiet der Stadt Yinchuan hatte laut Zensus (2000) 1.177.613 Einwohner (Bevölkerungsdichte: 167,58 Einwohner/km²).

Tourismus 
Seit 2000 findet in Yinchuan das Yinchuan International Car and Motorcycle Tourism Festival statt, das größte Ereignis dieser Art in China mit ca. 3.000 Motorrädern, meistens im August.

Weitere Attraktionen:
 Sandsee (chin. 沙湖)
 Xixia Mausoleen mit Museum zur Geschichte des Xixia-Königreiches (chin. 西夏王陵)

Klimatabelle

Bildung 
In Yinchuan liegen die drei wichtigsten Universitäten von Ningxia, die Medizinische Universität Ningxia, die Nationalitäten-Universität des Nordens und die Ningxia-Universität.

Städtepartnerschaften 
Partnerstädte von Yinchuan sind:
  Mostar in Bosnien und Herzegowina

Weblinks 

 Nanguan Mosque

Einzelnachweise 

Ort in Ningxia
Bezirksfreie Stadt
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Millionenstadt
Hochschul- oder Universitätsstadt